Drusa – botanica
 Drusa – mineralogia